

Patronymes
 Anaël Lardy (née en ), joueuse française de basket-ball ;
 Charles Lardy (1780-1858, fondateur et conservateur du musée cantonal de géologie ;
 Charles Édouard Lardy (1847-1923), diplomate suisse ;
 Charles L.E. Lardy (1875-1939), diplomate suisse, fils de Charles Édouard Lardy ;
 François-Guillaume Lardy (1749-1812), graveur en taille douce, émailleur et médailliste suisse
 Xavier Lardy, auteur de jeux de société français ;

Toponymes
 Lardy, commune française de l'Essonne.